Willimann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Willimann (1900–1957), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Cherubine Willimann (1842–1914), schweizerische Ordensfrau, Generalsuperiorin der Dominikanerinnen in Koblenz